Brunswick é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Brunswick (Carolina do Norte)
 Condado de Brunswick (Virgínia)

Desambiguações de topônimos